Erdmann Georg Carl (Karl) Pertsch (* 30. August 1813 in Coburg; † 16. April 1886 ebenda) war herzoglich Coburger Geheimer Finanzrat.

Leben 
Erdmann Pertsch war ein Sohn des Philologen, Theologen, Superintendenten und Autors Johann Heinrich Pertsch (1744–1844).

1837 war er Accessist der Herzoglichen Cammeramts-Verwaltung, ab 1838 als erster Assistent, und der Steuer-Receptur Rodach bei Coburg, Anfang 1839 in gleicher Position nach Neustadt berufen und später zum Cammer- und Rentsamts-Assistenten befördert. 1851 folgte die Ernennung zum Cammer- und Rentamtscommissär in Neustadt.

Anschließend wurde er Geheimer Finanzrat und Vorstand des Domänenamts in Coburg.

Erdmann Pertsch war ab 1843 mit Henriette Lisette Friedrich (1820–1908) verheiratet und hatte eine Tochter, welche Rudolf Friedrich Ludloff heiratete.

Auszeichnung 
 1878: Sachsen-Ernestinischen Hausorden, Ritterkreuz II. Klasse

Literatur 
 Rudolf Friedrich Ludloff: Geschichte der Familie Ludolf-Ludloff, Roßteutscher, 1910, S. 68 + S. 141

Einzelnachweise 

Geboren 1813
Gestorben 1886
Mann
Deutscher
Träger des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens (Ritter II. Klasse)
Beamter (deutsche Geschichte)
Person (Coburg)
Geheimer Finanzrat